Алмолонга има више значења:

 Алмолонга (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Алмолонга (Тистла де Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Алмолонга (Косолапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Алмолонга (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Алмолонга, Тодос Сантос (Тепекси де Родригез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Алмолонга (Наолинко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Алмолонга (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику